Eurystomella är ett släkte av mossdjur. Eurystomella ingår i familjen Eurystomellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Eurystomella